kanibalizacja w marketingu
 kanibalizacja w technice
 kanibalizacja słów kluczowych

Zobacz też 
 kanibalizm